Le tournoi de tennis de Bol est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2001, classée en catégorie Tier III, se dispute du  au .

Angeles Montolio remporte le simple dames. En finale, elle bat Mariana Díaz-Oliva, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer María José Martínez Sánchez et Anabel Medina Garrigues.

Résultats en simple

Parcours 
Les deux premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bol
 Saison 2001 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2001
Bol
2001 en Croatie
Tennis en avril 2001
Tennis en mai 2001